Kiff, déverbal de kiffer
 Festival international du film du Kenya